

Persone

Leko
Ivan Leko – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
Jerko Leko – ex calciatore croato
Jonathan Leko – calciatore inglese
Mislav Leko – calciatore croato
Stefan Leko – kickboxer e artista marziale tedesco di origini croate

Lékó
Péter Lékó – scacchista ungherese